Мари́я Тере́зия Вальбурга Амалия Кристина (; ) — эрцгерцогиня Австрии, королева Венгрии с 25 июня 1741, королева Богемии с 20 октября 1740 (имела эти титулы лично, по наследству). Супруга, а затем вдова Франца I Стефана Лотарингского, избранного императором в 1745 году.

Основательница Лотарингской ветви династии Габсбургов. Царствование Марии-Терезии — время Просвещения и активных реформ. Она входит в число представителей династии, пользовавшихся наибольшей популярностью.

Среди её детей — два императора, Иосиф II и Леопольд II, а также французская королева Мария-Антуанетта и королева Сицилии Мария-Каролина.

Политические события царствования 
Старшая дочь императора Карла VI и его супруги Елизаветы Кристины Брауншвейг-Вольфенбюттельской, его наследница в силу Прагматической санкции, получила чисто мужское воспитание, подготовившее её к управлению обширным государством. В 14 лет она уже присутствовала на заседаниях государственного совета. 12 февраля 1736 года вышла замуж за герцога лотарингского Франца Стефана. Вступив на престол (1740), она с первых же дней очутилась лицом к лицу со множеством претендентов на «австрийское наследство», не желавших уступать ей своих прав (см. Война за австрийское наследство). Аахенский мир в 1748 году разрешил этот вопрос в пользу Марии-Терезии, потерявшей, однако, Силезию.

Мария-Терезия была коронована венгерской королевой 25 июня 1741 года в готическом соборе святого Мартина в городе Пресбург (сейчас Братислава, столица Словацкой республики).

В 1745 году супруг Марии-Терезии был коронован императором под именем Франца I. В Семилетней войне (1756—1763) Мария-Терезия приняла участие с целью отвоевать Силезию, но потерпела неудачу; Силезия осталась во власти Фридриха II. В 1765 году умер император Франц I, и овдовевшая Мария-Терезия назначила соправителем своего сына (императора Иосифа II), ограничив, впрочем, его деятельность придворными, финансовыми и военными делами, но и в этих вопросах Иосиф II не имел полной самостоятельности. В 1772 году Мария-Терезия приняла участие в первом разделе Речи Посполитой и получила Галицию. Угрозами она принудила Османскую империю уступить ей Буковину (1775). В 1778 году Мария-Терезия изъявила притязание на «баварское наследство»; последовавшее за этим столкновение окончилось Тешенским миром, по которому Австрийский дом получил область Инне (с центром в городе Браунау-ам-Инн).

Внутренние реформы 

Особенно важной была деятельность Марии-Терезии во внутреннем управлении страной. Все время, свободное от войн, она употребляла на проведение реформ в администрации, где царили взяточничество и всевозможные беззакония, на упорядочение финансов, на улучшение судебных порядков и законодательства, на реорганизацию военных сил, пришедших в большой упадок. До Марии-Терезии Австрия была одной из самых отсталых стран во всех отношениях. Школы и печать находились всецело во власти иезуитов. Правительство боялось затронуть устаревшие порядки в администрации, суде и финансовом ведомстве и потому сквозь пальцы смотрело на злоупотребления чиновников. Будучи ревностной католичкой, противницей реформаторских идей XVIII века и сторонницей клерикально-аристократического абсолютизма, Мария-Терезия, тем не менее, в силу внешних обстоятельств была вынуждена в государственных интересах ввести в подвластные ей области необходимые реформы. Эти реформы коснулись главным образом чешско-германских наследственных земель и не затронули Венгрии, так как последняя выговорила себе сохранение старых порядков. Главными помощниками Марии-Терезии в деле реорганизации были граф Гаугвиц, впоследствии князь Кауниц, и граф Хотек. Граф Гаугвиц, занимавший пост министра внутренних дел, водворил в государстве, по словам Марии-Терезии, порядок вместо хаоса. Феодальная власть помещиков была ограничена и подчинена контролю государственной власти. Много внимания обращала Мария-Терезия на улучшение земледелия (введение новых культурных растений, например картофеля), на поддержание ремесел и промыслов, развитие фабричного производства, расширение внутренней и внешней торговли, открытие новых консульств, портов, мест сбыта и т. д.

Культура 
Она заботилась о процветании наук и искусств, в чём ей деятельно помогал Герард ван Свитен: учреждала университеты, высшие школы для рисования, живописи и архитектуры, реформировала гимназии, положила начало образованию простого народа (Schulordnung), довела общее число школ до 6000, основала публичные библиотеки в Праге и Инсбруке, устроила превосходные обсерватории в Вене, Граце и т. д. Соглашаясь с позицией Кауница, она ограничила влияние церкви на народное просвещение и усилила значение в этой области государственной власти. Иезуитский орден все более и более подчинялся в своей воспитательной деятельности руководству государственной власти, пока в 1774 г. вовсе не был уничтожен Климентом XIV.

При своей любви к искусству Мария-Терезия предпочитала не тратить лишние деньги. После вступления на престол она резко сократила численность придворного оркестра и урезала жалование музыкантам. До этого скрипач и композитор Джованни Антонио Пьяни в качестве рядового музыканта получал ежегодно 1800 гульденов, теперь он стал капельмейстером, но зарплата его была сокращена до 1200 гульденов.

Финансы 
В области финансов особенно много сделал для Австрии : лишь благодаря его умелому управлению финансами Мария-Терезия могла вести Семилетнюю войну. Введено было более правильное распределение налогов, к уплате их привлечены и привилегированные сословия — дворянство и духовенство; произведена кадастрация земли на основании измерения земельных владений и классификации платящего населения.

Государственные органы 
В 1749 г. положено было начало разделению судебной и административной власти; к ведению последней были присоединены и финансы. В 1752—1763 гг. были устроены три отдельные ведомства, или министерства:
 соединенное чешско-австрийское, для германских, австрийских и чешских коронных земель,
 высшая судебная инстанция (die oberste Justizstelle)
 придворная палата, которой подведомственны были все финансовые учреждения.
Верховным учреждением, к которому сводились все остальные, была с 1753 г. «Haus—Hof—und Staatskanzlei», a в 1760 г., по плану Кауница, учрежден был государственный совет, как главное орудие административной централизации и административного контроля.

Кодификация законов 
С 1753 г. начались работы по выработке общего гражданского свода законов, долженствовавшего заменить собой местное обычное право. Для этой цели созвана была комиссия, труды которой легли в основание законодательства 1811 г. В 1767 г. был издан Терезианский кодекс, а через год новый уголовный свод законов, «Nemesis Theresiana», в котором ещё упоминается, хотя в значительно смягченной форме, о пытке, окончательно уничтоженной в 1776 г. Издан был кодекс судопроизводства и положены основания торгового и вексельного права.

Брак и дети 
В 1736 году Мария-Терезия вышла замуж за герцога лотарингского Франца Стефана. В этом браке родились:
{|class="wikitable" style="font-size: 90%;" border="2" cellpadding="4" background: #f9f9f9;
! №
! style="width:10%;" | Изображение
! Имя
! Рождение
! Смерть
! style="width:50%;" | Комментарии
|-
| 1 ||  || Мария Елизавета || 5 февраля 1737 || 6 июня 1740 || умерла в детстве
|-
| 2 ||  || Мария Анна || 6 октября 1738 || 19 ноября 1789 || аббатиса в Праге
|-
| 3 ||  || Мария Каролина || 12 января 1740 || 25 января 1741 || умерла в младенчестве
|-
| 4 ||  || Иосиф || 13 марта 1741 || 20 февраля 1790 || император Иосиф II, был дважды женат, от первого брака родились две дочери (обе умерли в младенчестве)
|-
| 5 ||  || Мария Кристина || 13 мая 1742 || 24 июня 1798 || в 1765 году вышла замуж за Альбрехта Саксен-Тешенского, единственная дочь родилась мертвой
|-
| 6 ||  || Мария Елизавета || 13 августа 1743 || 22 сентября 1808 || аббатиса в Инсбруке с 1781 года
|-
| 7 ||  || Карл Иосиф || 1 февраля 1745 || 18 января 1761 || умер от оспы, не оставив наследников
|-
| 8 ||  || Мария Амалия || 26 февраля 1746 || 9 июня 1804 || в 1769 вышла замуж за Фердинанда, герцога Пармского, от этого брака родилось 9 детей (5 умерло в детстве)
|-
| 9 ||  || Леопольд || 5 мая 1747 || 1 марта 1792 || император Леопольд II, был женат на Марии Луизе Испанской
|-
| 10 ||  || Мария Каролина || 17 сентября 1748 || 17 сентября 1748 || родилась мёртвой
|-
| 11 ||  || Мария Йоганна || 4 февраля 1750 || 23 декабря 1762 || умерла от оспы, не оставив наследников
|-
| 12 ||  || Мария Йозефа || 19 марта 1751 || 15 октября 1767 || умерла от оспы, не оставив наследников
|-
| 13 ||  || Мария Каролина || 13 августа 1752 || 7 сентября 1814|| в 1768 вышла замуж за Фердинанда I, короля Обеих Сицилий, от этого брака родилось 16 детей (9 умерло в детстве)
|-
| 14 ||  || Фердинанд || 1 июня 1754 || 24 декабря 1806 || герцог Модены, был женат на Марии Беатрисе Рикарде д’Эсте, от этого брака родилось 10 детей (трое умерло в младенчестве)
|-
| 15 ||  || Мария Антуанетта || 2 ноября 1755 || 16 октября 1793 || в 1770 году вышла замуж за короля Франции Людовика XVI, казнена на гильотине
|-
| 16' ||  || Максимилиан Франц || 8 декабря 1756 || 27 июня 1801 || гроссмейстер Тевтонского ордена с 1780 года, курфюрст Кёльнский и епископ Мюнстерский с 1784 года
|}

 Характеристика 

Умирая, Мария-Терезия оставила своё государство значительно продвинувшимся по пути благоустройства, с армией в 260 000 человек и со значительно возросшим престижем в Европе. Энергичная, деятельная, умная, Мария-Терезия обладала большим тактом и обаятельной прелестью обращения, действовавшими чарующим образом на окружающих. «Мало зная сама, — писал Мишле, — она умела окружать себя способными людьми, руководившими её политикой». Узнав о её кончине, Фридрих II с горечью написал французскому философу Д’Аламберу: «Мне прискорбна смерть императрицы-королевы. Она делала честь трону и своему полу. Я воевал с ней, но я никогда не был её врагом».

В частной жизни она была безукоризненной женой и матерью; имела 16 детей, из которых 10 пережили её. В Вене воздвигнут великолепный памятник в честь Марии-Терезии и её ближайших соратников.

Во время Второй мировой войны была создана 22-я кавалерийская дивизия СС «Мария Терезия», сформированная в основном из фольксдойче, проживавших на территории бывшей Австро-Венгрии и обожавших императрицу.

В честь Марии-Терезии назван астероид (295) Терезия, открытый в 1890 году.

 Предки 

 В культуре 
 «Мария-Антуанетта» (США, 1938). В роли Марии Терезии — Альма Крюгер.
 «Мария-Антуанетта» (Япония—США—Франция, 2006). В роли Марии Терезии — Марианна Фейтфулл.
 «Мария-Терезия» — (сериал 2017 года, совместный телепроект Австрии, Венгрии, Словакии и Чехии), в роли Марии-Терезии — Мария-Луиза Штокингер (Marie-Luise Stockinger).

 Примечания 

 Литература 

 
 '' Мария Терезия. Политический портрет. — СПб.: Евразия, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-8071-0501-1

Ссылки 

 Maria Theresa (Catholic Encyclopaedia)
 Maria Theresa, Archduchess of Austria
 Maria Theresa
 Maria Theresa, (1717—1780) Archduchess of Austria (1740—1780) Queen of Hungary and Bohemia (1740—1780)

Короли Чехии
Короли Венгрии
Германские королевы
Герцоги Люксембурга
Герцогини Лотарингии
Эрцгерцоги Австрии
Царствовавшие императрицы
История XVIII века
Эрцгерцогини Австрийские